Die 38. Squash-Weltmeisterschaft ( PSA World Championship) der Männer fand vom 25. Oktober bis 4. November 2016 im Wadi Degla Club in Ägyptens Hauptstadt Kairo statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2016/17. Parallel wurde in der Anlage mit den Wadi Degla Open ein Damenturnier ausgetragen.

Titelverteidiger war Grégory Gaultier, der im Vorjahr Omar Mosaad in drei Sätzen besiegte. Bei seinem Viertelfinalsieg gegen Tarek Momen verletzte sich Gaultier am Knöchel und konnte verletzungsbedingt nicht zum Halbfinale gegen Ramy Ashour antreten. Ashour traf in seinem fünften Weltmeisterschafts-Finale auf Karim Abdel Gawad, der im Halbfinale den Führenden der Weltrangliste, Mohamed Elshorbagy, in fünf Sätzen besiegt hatte. Den ersten Satz gewann Ashour mit 11:5, ehe Gawad mit 11:6 zunächst ausglich und mit 11:7 in Führung ging. Beim Stand von 2:1 im vierten Satz gab Ashour aufgrund einer Verletzung, die er sich am Ende des dritten Satzes zugezogen hatte, auf. Gawad wurde damit erstmals Weltmeister.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, davon 16 Plätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Youssef Ibrahim einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2016/17
2016
Squashturnier in Kairo